Сиби́рский — посёлок в Первомайском районе Алтайского края России. Административный центр Сибирского сельсовета.

История 
Документальных сведений о посёлке Сибирский не сохранилось, история его образования существует в устных рассказах старожилов. Железнодорожный Разъезд № 16 на перегоне Барнаул-Новосибирск появился в 1928 году, затем был переименован в станцию Цаплино, в честь Матвея Константиновича Цаплина, одного из красноармейцев, сражавшихся за советскую власть на Алтае. Через разъезд проходили пассажирские и товарные поезда, остановки составов были редкостью.

На разъезде стояли 2 дома, в каждом по 2 квартиры, а также временные жилища: строительные вагончики, в которых, помимо жилья, располагались медпункт, баня и клуб. Жители разъезда работали на железной дороге. В начале 1930-х годов Разъезд № 16 пополнился новыми специалистами, население выросло на 3 семьи. Картофель и овощи сажали в огородах, остальное привозили из близлежащих городов.
Во второй половине 1930-х годов началось строительство второй ветки Западно-Сибирской железной дороги, на разъезде быстро росло население.
В начале 1970-х годов с северной стороны от железной дороги началось строительство птицефабрики «Сибирская» на базе совхоза «Сибиряк», разъезд был переименован в посёлок Сибирский.

Во второй половине 1970-х годов идёт активное строительство объектов соцкультбыта: сельский клуб, магазин в центре (магазин «Олимп»), медицинская амбулатория. Вблизи поселка строится крупный энергетический объект: подстанция «Барнаульская».

В 1940 году был построен железнодорожный вокзал, там же — «красный уголок», где жители посёлка собирались на собрание или вечеринку.

География 
Посёлок находится между Чуйским трактом и Западно-Сибирской железной дорогой, в Приобской правобережной лесостепной зоне.

 Климат
Климат континентальный. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 160—170 дней, абсолютный минимум температуры воздуха достигает −50 °C. Средняя температура января −19,9 °C, июля +19 °C. Безморозный период длится 110—115 дней, абсолютный максимум температуры воздуха достигает +33-35 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 500 мм и более.

 Расстояние до
 районного центра Новоалтайск: 19 км.
 краевого центра Барнаул: 28 км.

 Ближайшие населённые пункты
ЗАТО Сибирский, Лесная Поляна, Костяки, Озерки, станция Озёрки, Казачий, Повалиха.

Население

Инфраструктура 
 ООО «Прогресс» — торговля строительными материалами.
 АКГУП «Сибирское» — разведение сельскохозяйственной птицы, оптовая торговля мясом, деятельность столовых при предприятиях и учреждениях.
 ООО «Ритм Плюс» — торговля продуктами.
 ООО «Волгазернопродукт» — производство автомобилей, прицепов и полуприцепов, транспортная обработка грузов и хранение, производство машин и оборудования.
 ООО «Маркет-Лайн» ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования.
 ООО «Сибтэк» — производство кокса
 ООО «Социум» — издательская деятельность, образование для взрослых.
 ООО «Омега» — торговля офисным оборудованием и вычислительной техникой.
 ООО «Топ-Лес» — лесозаготовки, предоставление услуг в области лесозаготовок.
 ЗАО «Алтаймеханообработка» — торговля моторным топливом и чёрными металлами в первичных формах.
 ООО «Алтайский завод ГСМ», ООО "Агрофирма «Сибирская птица».
 ЗАО «Промиком» — строительство зданий и сооружений.
 Крестьянские фермерские хозяйства, садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество «Локомотив», сеть продуктовых магазинов.
 МБОУ Сибирская СОШ, МБОУДОД «Сибирская детская школа искусств», МБУК «Сибирский КДЦ».
 КГБУСО Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга».

Транспорт 
Село соединяет с районным и областным центром федеральная автомагистраль Р-256 Чуйский тракт (Новосибирск — Бийск — Монголия) и сеть региональных автодорог. Налажено автобусное междугороднее сообщение, работают частные фирмы по перевозке пассажиров. Ближайшая крупная железнодорожная станция Алтайская находится в городе Новоалтайск, в посёлке находится остановка пригородного железнодорожного транспорта — остановочный пункт Цаплино.

Примечания 

Населённые пункты Первомайского района (Алтайский край)